

Dieren en wat daarnaar verwijst
Vissen (dieren), een groep in het water levende gewervelde dieren
Vis (voeding), zoals zalm, haring en tonijn
Vis (overdrachtelijk), vis als symbool, bijvoorbeeld als attribuut van een persoon, of op wapenschilden (zie ook visblaasmotief in Maaswerk)
Vissen (sterrenbeeld), het sterrenbeeld Pisces

Geografie
Vis (eiland), een Kroatisch eiland in de Adriatische Zee
Vis (plaats), een op dat eiland gelegen dorp
Vis (Rusland), een plaats in Rusland
Vis-en-Artois, een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
Vis (rivier), een rivier in de Franse regio Languedoc-Roussillon

Achternaam Vis of Visch
Vis:
 Vis (geslacht), een geslacht, ook bekend als Van Romondt Vis, opgenomen in de Lijst van geslachten in Nederland's Patriciaat
Aat Vis (1920), een Nederlands politicus
Caroline Vis  (1970), een Nederlands tennisster
Fiderd Vis (1981), een Arubaans judoka
Henri Mari Vis (1870-1899), een Nederlands militair en ridder in de Militaire Willems-Orde
Jan Vis (artiestenmanager) (1938-2007), een Nederlands artiestenmanager
Jan Vis (politicus) (1933-2011), een Nederlands politicus
Judith Vis (1980), een Nederlands atlete
Ko Vis (1858-1924), op 18 juni 1918 medeoprichter van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie
Lucas Vis (1947), een Nederlands dirigent en componist
Marja Vis (1977), een Nederlands langebaanschaatsster
Rudi Vis (1941), een Brits politicus en econoom van Nederlandse afkomst

Visch:
Bichon Visch, een in 1888 uitgestorven familie van Nederlandse adel; zie Bichon
Christiane De Visch, Miss België 1973; zie Miss België
Henk Visch (1950), een Nederlands beeldend kunstenaar
Joop Visch (1940), een Nederlands TV-producent
Nel Visch, prominent lid van de voormalige Communistische Partij van Nederland (CPN)

Overige
Vis (symbool), een vroeg symbool van het christendom 
Vis-à-vis, tegenover elkaar; ook: een auto of koets waarin passagiers zo zitten
Vaarwegincidentscenario (VIS), een gestandaardiseerde typering voor een incident op of rond een vaarweg
VIS-spectroscopie, een chemische analysetechniek; zie UV/VIS-spectroscopie
Vis (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen, Vis-AG (1923-1925)

Zie ook
Vissen (doorverwijspagina)